L'Hypo Group Tennis International 1989 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 9ª edizione dell'Hypo Group Tennis International, che fa parte del Nabisco Grand Prix 1989. Si è giocato a Bari in Italia, dal 19 al 25 giugno 1989.

Campioni

Singolare 

 Juan Aguilera ha battuto in finale  Marián Vajda 4-6, 6-3, 6-4

Doppio

 Simone Colombo /  Claudio Mezzadri hanno battuto in finale  Sergio Casal /  Javier Sánchez 0–6, 6–3, 6–3

Collegamenti esterni